Tænkepauser er en serie af bøger udgivet af Aarhus Universitetsforlag, formålet er at formidle forskning til den brede befolkning. Der er tale om små bøger på kun 60 sider, til en lav pris. Bøgerne er skrevet af forskere på Aarhus Universitet, og er formidlet i et sprog som de fleste kan forstå. Der udkommer en ny bog i serien hver måned. De udgives både også som e-bog (PDF og EPUB) og lydbog.

Nogle af bøgerne findes også på engelsk i serien Reflections.

Bøger i serien

Kilde 
 https://unipress.dk/bogserier/taenkepauser/

Litteratur fra Danmark